

Темплтон — місто, штат Айова
 Темплтон — місто, штат Массачусетс
 Темплтон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Темплтон — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Темплтон — переписна місцевість, штат Вірджинія